

Biografia
Fu inviato in Birmania nel novembre 1943 al comando del 33º Corpo indiano, all'inizio del 1944, quando i giapponesi attraversarono il Chindwin per avanzare su Manipur, Stopford  si spostò verso l'Assam per proteggere la ferrovia Bengala-Assam, riuscendo dopo tremendi combattimenti nella giungla a indurre i giapponesi a togliere l'assedio  a Kohima, riaprendo così la strada per Imphal. Si batté con il 33º Corpo a Meiktila e Mandalay, raggiungendo infine Prome e partecipando così da protagonista alla liberazione della Birmania.

Bibliografia
 B.P.Boschesi - Il chi è della Seconda Guerra Mondiale - Mondadori Editore, 1975, Vol. II, p. 197

Altri progetti